Zwei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Sangamon:

 USS Sangamon (1862), ein Monitor der Clemson-Klasse, in Dienst von 1863 bis 1899
 USS Sangamon (CVE-26), ein Geleitflugzeugträger, in Dienst von 1940 bis 1945

Sangamon